Ričardas Berankis era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Kamil Majchrzak ha sconfitto Radu Albot con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

  Kwon Soon-woo (quarti di finale)
  Radu Albot (finale)
  Tseng Chun-hsin (primo turno)
  Emilio Gómez (ritirato)
  Christopher O'Connell (semifinale)

  Kamil Majchrzak (campione) 
  James Duckworth (primo turno) 
  John Millman (quarti di finale) 
  Christopher Eubanks (quarti di finale)

Qualificati 

  Max Purcell (secondo turno)
  Joris De Loore (secondo turno, ritirato)
  Maximilian Neuchrist (primo turno)

  Keegan Smith (primo turno) 
  Sasi Kumar Mukund (primo turno) 
  Shintaro Mochizuki (primo turno)

Lucky loser 

  Marek Gengel (secondo turno)
  Naoki Nakagawa (primo turno)

  Hong Seong-chan (semifinale)

Wildcard 

  Chung Yun-seong (secondo turno)
  Kwon Soon-woo (quarti di finale)

  Nam Ji-sung (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Busan Open Challenger 2022